Индийская пара Саня Мирза / Махеш Бхупати — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Кейси Деллакква и Скотт Липски — не защищали свой титул, но американец принимал участие в турнире (в паре с Владимирой Углиржовой) и уступил уже на старте.

Общая информация 
Саня Мирза / Махеш Бхупати в третий раз сыграли в решающем матче турнира Большого шлема и во второй раз завоевали титул.

Посев 

  Лизель Хубер /  Максим Мирный (Четвертьфинал)
  Квета Пешке /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Катарина Среботник /  Ненад Зимонич (Второй раунд)
  Лиза Реймонд /  Рохан Бопанна (Первый раунд)

<ol start="5">
  Елена Веснина /  Леандер Паес ''(Полуфинал)
  Надежда Петрова /  Даниэль Нестор ''(Первый раунд)
  Саня Мирза /  Махеш Бхупати (Титул)
  Андреа Главачкова /  Айсам-уль-Хак Куреши (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Жюли Куэн /  Николя Маю (Первый раунд)
  Полин Пармантье /  Бенуа Пер (Первый раунд)
  Виржини Раззано /  Николя Девильде (Второй раунд)

<ol start="4">
  Стефани Форетц-Гакон /  Эдуар Роже-Васслен ''(Второй раунд)
  Амандин Эсс /  Микаэль Льодра ''(Первый раунд)
  Матильда Юханссон /  Марк Жикель ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые